Исла́мов — фамилия, образованная от имени Ислам.

Известные носители

А 
 Исламов, Александр Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.

Д 
 Исламов, Давлет Шаймуратович (1935—1991) — марийский советский поэт, переводчик, журналист, член Союза писателей СССР.
 Исламов, Дамир Назирович (1996—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Исламов, Денис Фатхиевич (более известен как Динис Исламов; 1921—1973) — башкирский советский писатель, поэт и журналист.
 Исламов, Дмитрий Викторович (род. 1977) — депутат Государственной Думы.

И-П 
 Исламов, Илья Радикович (род. 1989) — российский пловец в ластах.
 Исламов, Марат Нуриевич (род. 1953) — председатель Курганской областной Думы.
 Исламов, Мурат Исламович (род. 1965) — туркменский политический и военный деятель.
 Исламов, Оскар Исламович (1910—1978) — советский учёный-геолог и историк геологии, профессор.
 Исламов, Пахриддин Якубович (род. 1963) — советский футболист защитник, Мастер спорта СССР (1982).

Р 
 Исламов, Рамиль Раисович (род. 1973) — узбекский и российский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира, чемпион Азии.
 Исламов, Рафит Фардависович (1969—1987) — участник Афганской войны, кавалер ордена Красной Звезды (посмертно).

С-Т 
 Исламов, Султан Адланович (род. 1965) — российский чеченский актёр.
 Исламов, Тофик Муслим оглы (1927—2004) — советский историк.
 Исламов, Уткур Исламович (1932—2013) — советский и узбекский историк-археолог.

Х-Ю 
 Исламов, Хамид Серазетдинович (род. 1927) — советский хоккеист и тренер.
 Исламов, Эркабай (1924—2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Исламов, Юрий Верикович (1968—1987) — участник Афганской войны, Герой Советского Союза.

 Исламова, Валентина Ивановна (род. 1992) — российская спортсменка, борец вольного стиля.
 Исламова, Лола (род. 1971) — узбекистанская журналистка, корреспондент и редактор, публицистка.